Cendrowski ist der Familienname folgender Personen:

 Mariusz Cendrowski (* 1977), polnischer Boxer
 Mark Cendrowski (* 1959), US-amerikanischer Fernsehregisseur